Borrala är ett släkte av spindlar. Borrala ingår i familjen Stiphidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Borrala